La Supercoupe d'Ukraine de 2013 est la dixième édition de la Supercoupe d'Ukraine. Ce match de football prend place le  au Stade Tchornomorets de Odessa.

Elle oppose l'équipe du Chakhtar Donetsk, auteur du doublé Coupe-Championnat en 2012-2013, à celle du Tchornomorets Odessa, finaliste de la Coupe d'Ukraine. Le Chakhtar dispute à cette occasion sa neuvième Supercoupe tandis que le Tchornomorets y prend part pour la première fois de son histoire.

Après un début de rencontre équilibré, les Odessites commencent à se montrer plus entreprenant mais concèdent rapidement un but sur contre-attaque à la  de jeu, Fred se trouvant à la finition d'un centre de Taison. Par la suite, le Chakhtar dominent nettement plus les débats et accroît son avance à la demi-heure de jeu, là encore par l'intermédiaire de Fred sur une nouvelle contre-attaque. Les hôtes finissent par se reprendre à la fin de la première mi-temps, Oleksiy Antonov réduisant l'écart durant le temps additionnel pour porter le score à 2-1. Ils ne parviennent cependant pas à égaliser, concédant même un troisième et dernier but sur un penalty transformé par Taison à la . Le résultat ne bouge plus par la suite et les Donetskiens remportent ainsi leur cinquième titre dans la compétition, le deuxième d'affilée.

Feuille de match

Annexes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Ukraine de football 2012-2013
 Coupe d'Ukraine de football 2012-2013

2013
Sport en Ukraine en 2013
Sport en juillet 2013
Compétition de football à Odessa
Face-à-face du Chakhtar Donetsk